Sandy Hook puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Sandy Hook (Connecticut)
 Sandy Hook (Kentucky)
 Sandy Hook (Maryland)
 Sandy Hook (Wisconsin)